Biefer est un patronyme pouvant désigner:

Patronyme
 (1896-?), joueur suisse de water-polo
Susan Biefer (né en 1953), femme politique canadienne en Ontario

Homonymie de patronyme